Волтер Релі (англ. Sir Walter Raleigh; 1552 або 1554 — 29 жовтня 1618) — англійський державний діяч, авантюрист і поет.
 Релі (фр. Rely) — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Па-де-Кале.